Alexander Fesca (1820-1849),  pianiste et compositeur allemand ;
 Friedrich Ernst Fesca (1789-1826), violoniste et compositeur allemand.
 Max Fesca (1846-1917), agronome allemand ;